Kıvrıkoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Hayri Kıvrıkoğlu (* 1948), türkischer Militär
 Hüseyin Kıvrıkoğlu (* 1934), türkischer General